V Brigada Aérea es el nombre por el que se conoce tanto a:

 la V Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina;
 la V Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Boliviana;
 o la V Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile.